Atta Boy – cortometraggio del 1922 diretto da Albert Herman
Atta Boy – film del 1926 diretto da Edward H. Griffith